Laird kan syfta på följande:

 Laird, en skotsk titel
 Laird, Ontario, ort i Kanada
 Cape Laird, udde i Antarktis